Мирко Мюллер (; род. 12 ноября 1974 года, в Лёбау, округ Дрезден, ГДР) — немецкий фигурист, выступавший в парном катании.  В паре с  Пегги Шварц он — бронзовый призёр чемпионата мира 1998 и трёхкратный чемпион Германии. В настоящее время работает тренером по фигурному катанию.

Спортивная карьера 
Фигурным катанием Мирко начал заниматься в 4 года. До 1992 года он выступал в одиночном катании (сначала за ГДР, после объединения страны за Германию), но из-за невысоких результатов перешёл в парное катание. Его первой партнёршей была Екатерина Сильницкая, с которой он стал серебряным призёром национального чемпионата, а на чемпионате Европы занял 10-е место. После этого он встал в пару с французской фигуристкой Эмили Грас.

Самых больших успехов М. Мюллер добился с Пегги Шварц. С ней он трижды выигрывал чемпионат Германии, а на чемпионате мира 1998 года стал бронзовым призёром. В 2000 году из-за несовместимой со спортом травмы Пегги завершила карьеру, а Мюллер продолжил выступления с Сарой Йентгенс. В 2002 году пара выиграла чемпионат Германии. На чемпионате Европы после исполнения короткой программы они были вынуждены сняться с соревнований по причине заболевания Мирко и не смогли квалифицироваться на Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити, после чего Мюллер завершил карьеру.

М. Мюллер женат на Диане Гулсби. В 1999 году у них родился сын Максимилиан. Они живут в США в городе Роли, штат Северная Каролина, где Мирко Мюллер работает тренером в "Central Carolina Skating Club" и "High Performance Skating Academy".

Результаты выступлений 
(с П. Шварц)

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1991
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1992
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1998 — парное катание

Ссылки 
 Профиль на sports-reference.com 
 Pairs on Ice: М. Мюллер и П. Шварц

Фигуристы Германии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Тренеры по фигурному катанию Германии